Drwina – potok, dopływ Bystrzycy Łomnickiej,
 Drwina Długa – potok, dopływ Serafy.

Zobacz też 
 Drwinka